Marktplatz 4 ist die Anschrift folgender Gebäude:

 Marktplatz 4 (Reichelsheim), denkmalgeschütztes Fachwerkhaus in Reichelsheim-Beerfurth
 Haus Marktplatz 4 (Pleinfeld), denkmalgeschütztes Gebäude in Pleinfeld
 Marktplatz 4 (Erlangen), denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus in Erlangen 
 Marktplatz 4 (Fürth), denkmalgeschütztes Walmdachhaus in Fürth 
 Marktplatz 4 (Lauf an der Pegnitz), denkmalgeschütztes Giebelhaus in Lauf an der Pegnitz 
 Marktplatz 4 (Nörvenich), Wohnhaus in Nörvcenich